Ingvarsson är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Ingvarsson
 Anders Ingvarsson, journalist och chefredaktör
 Elise Ingvarsson (född 1979), författare
 Jarl Ingvarsson (född 1955), målare
 Martin Ingvarsson (född 1965), fotbollsdomare
 Stefan Ingvarsson (1946–2017), gångare
 Stefan Ingvarsson (översättare) (född 1973), översättare

Svenska efternamn